lewe uszko serca
 prawe uszko serca